Хомутово — название населённых пунктов в России:
 Хомутово — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Хомутово — село в Тейковском районе Ивановской области.
 Хомутово — село в Иркутском районе Иркутской области.
 Хомутово — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Хомутово — село в Островском районе Костромской области.
 Хомутово — деревня в Ирбейском районе Красноярского края.
 Хомутово — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Хомутово — микрорайон города Щёлково Московской области, бывшее село.
 Хомутово — деревня в Семёновском районе Нижегородской области.
 Хомутово — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Хомутово — посёлок городского типа в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Хомутово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Хомутово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Хомутово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Хомутово — деревня в Угличском районе Ярославской области.
 Хомутово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

Украина 
 Хомутово — село в Новоазовском районе Донецкой области.

См. также 
 Южно-Сахалинск (или Хомутово) — аэропорт Южно-Сахалинска.